Okręty US Navy o nazwie USS „Sussex”

 Pierwszy USS „Sussex” (SP-685) był parowcem. Nabyty przez US Navy 5 maja 1917 roku. 
 Drugi USS „Sussex” (AK-213) był okrętem zaopatrzeniowym. Wszedł do służby 27 maja 1947 roku.

Sussex